Kosten kan syfta på:

Bulgarien 

 Kosten (distrikt), Burgas, Obsjtina Sungurlare,

Polen 

 Äldre namn på Kościan, Storpolens vojvodskap, Powiat kościański,

Sverige 

 Kosten, Östhammars kommun, ö och fyr, Uppsala län,

Tjeckien 

 Košťany, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Polenförgreningar